Kog steht für:
 Kog (Slowenien), Ortsteil der slowenischen Gemeinde Ormož 
 Don Khong in Laos, IATA-Code

KOG ist die Abkürzung für:
 Kongsberg Gruppen, norwegischer Waffen- und Marinetechnikhersteller (Abkürzung der Osloer Börse), Nachfolger der Kongsberg Våpenfabrikk 
 Kunstforum Ostdeutsche Galerie
 Kooperationsgemeinschaften (KOG) in der damaligen DDR

Siehe auch:
  Koog

KOG